Высокая Грива — село в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Подойниковского сельсовета.

География 
Расположен в северо-западной части края, у озёр Нижнее и Верхнее, реки Коновалов Ров.
 Климат
континентальный, средняя температура января составляет −18,7 °C, июля — 22 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 465 мм.

История 
Основано в 1765 году.

До 2011 года возглавлял Высокогривский сельсовет; после упразднения включён в Подойниковский сельсовет.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % от 733 жителей.

Известные уроженцы 
В селе родились участники Парада Победы 24 июня 1945 года Бастрыкин, Михаил Дмитриевич, Махалёв, Семён Иванович.

Инфраструктура 
 Экономика
Основное направление экономики — сельское хозяйство.

Транспорт 
Проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница с Республикой Казахстан»(идентификационный номер 01 ОП РЗ 01К-08).

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района